Acquaro ima više značenja:
 Acquaro, Reggio Calabria
 Acquaro, Vibo Valentia